Гейдж Голайтли () — американская актриса, известная по ролям Хейли Стил в телесериале «Охотники за монстрами», Ванессы в телесериале «Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и Эрики Рейес в сериале «Волчонок».

Биография 
У Гейдж есть двое старших братьев и сестра. Она училась во Флинтридже в Академии «Святое сердце».

Фильмография

Ссылки